Пирили () — село в Пирилинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от рода Пирили.

История 
Село Пирилы в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольский губернии относилось к Пирилинскому сельскому обществу Казахского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Акстафа Казахского уезда.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Пирили входило в Пирилинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Пирилинского административно-территориального округа был учрежден Пирилинского муниципалитет Акстафинского района.

География 
Село находится в 19 км от райцентра Акстафа и в 464 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Пойлы.

Село находится на высоте 304 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 633 человека, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается виноградарством, животноводством, выращиванием зерна.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +13,9 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались виноградарский совхоз, средняя школа, клуб, библиотека и больница.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, клуб, детский ясли-сад.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района